Maluku se poate referi la:

 Maluku, Kinshasa, comună în Kinshasa, Republica Democratică Congo
 Insulele Moluce, arhipelag care este parte din Indonezia
 Maluku (provincie), o province a Indoneziei
 North Maluku, o province a Indoneziei